Valley Park (Oklahoma)
Valley Park (Missouri)
Death Valley National Park ou Parque Nacional do Vale da Morte

Desambiguações de topônimos